Помбал (порт. Pombal) — многозначный термин.

Топоним 
 Помбал (Алфандега-да-Фе) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса, является составной частью муниципалитета Алфандега-да-Фэ.
 Помбал (Карразеда-ди-Ансьяйнш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса, является составной частью муниципалитета Карразеда-де-Ансьянш.
 Помбал (Лейрия) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Помбал (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба, составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба, входит в экономико-статистический микрорегион Соза.
 Помбал (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия, является составной частью муниципалитета Помбал.

Фамилия 
 Помбал, Себастьян Жозе (1699—1782) — наиболее влиятельный португальский политик эпохи Просвещения, один из самых ярких представителей «просвещённого абсолютизма».

См. также 
 Помбалино